Нина Михайловна Каухчишвили (Nina Kauchtschischwili или Kaucisvili; ,  — , ) — итальянский литературовед.

Биография 
Родилась в семье эмигрантов. Её отец, Михаил Каухчишвили, работал в Берлине торговым представителем Республики Грузия, получившей независимость после Октябрьской революции. Мать Нины родилась в Петербурге. Семья Каухчишвили исповедовала католицизм.

В 1940 году семья переехала в Милан. Нина поступила в  по специальности «русская литература», по другим данным — на отделение романской филологии.

В 60-е годы организовала славяноведческую кафедру в Университете Бергамо и была там профессором. В 90-е годы была одним из организаторов ежегодных конференций в монастыре Бозе на тему русской духовности.

Тематика научных исследований Н. Каухчишвили — русская литература и общественная мысль, взаимосвязи русской и итальянской культуры, православие. Изучала творчество И. С. Тургенева, Андрея Белого, Матери Марии, П. А. Флоренского. Вкладом в пушкинистику стала её публикация части французского дневника Д. Фикельмон. Интересовалась семиотикой, имела научные связи с Тартуским университетом, где прочитала курс лекций.

Основные труды 
 Note sul «Gore ot uma» di Aleksandr Sergeevic Griboedov // Aevum. 1959. Vol. 32, № 1. P. 66—144.
 Silvio Pellico e la Russia. Milano, 1963. 158 p.
 L’Italia nella vita e nell’opera di P. A. Vjàzemskij. Milano, 1964. XI, 390 p.
 Il Diario di Dar’ja Fedorovna Ficquelmont. Milano, 1968. 227 p.
 L’immaginario nell’opera artistica. Milano, 1968. 87 p.
 La narrativa di Ivan Turgenev : problemi di lingua e arte. Milano, 1969. 223 p.
 I. S. Turgenev e l’Italia // Miscellanea Turgeneviana. Bergamo, 1977. P. 77—287.
 Теория имен П. А. Флоренского и древнерусский ономастикон // Русский язык за рубежом. 1992. Вып. 1. С. 84—89.
 Mat’ Marija : il cammino di una monaca. Comunità Bose, 1997. 248 p.
 Берлин — город моего прошлого // Europa Orientalis. 2003. Vol. 22, № 2. P. 21—37.
 Андрей Белый и внутренняя биография: предварительные замечания // Europa Orientalis. 2005. Vol. 24.
 Раиса Маритен и русская диаспора // Europa Orientalis. 2008. Vol. 27. P. 165—177. (Текст pdf)

Примечания

Литература 
 Талалай М. Г. Русская Италия: памяти ушедших // Берега. СПб., 2010. Вып. 13. С. 37—40 (приведён список трудов Н. М. Каухчишвили).

Ссылки 
 Некролог на сайте Свято-Филаретовского института 
 Поздравление с 90-летием (кафедра русской литературы Тартуского университета) 

Литературоведы Италии